Bratsch steht für

 Bratsch VS, ehemalige Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz
 Bratsch (Band), Musikgruppe im Bereich Weltmusik aus Frankreich
 Braciszów, Dorf in Polen

Siehe auch:
 Brač
 Pratsch